Die Communauté de communes des Monts de Gy ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 30. Dezember 1999 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gy.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Monts de Gy
Gegründet 1999